Опція () — новітнє запозичення з англійської мови, яке означає один з варіантів для вибору.

Програмне забезпечення 
У програмному забезпеченні опція — це допоміжний засіб, що призначений для модифікації основного режиму роботи.

Наприклад, у команді, яка ставить комп'ютеру завдання створити стрічковий архів під назвою archive.tar.gz, потім помістити в нього файли з директорії directory й зіпувати (стиснути) результат:

:>directory cvfz archive.tar.gz bar

опціями є літери cvfz, що означають create (створити), verbose (видавати проміжну інформацію), files (файли), zip (зіпувати архів).   

Для програм з віконним інтерфейсом термін означає якийсь з можливих режимів роботи програми, який виставляється окремо через систему конфігурування, у сучасних  програмах — найчастіше за допомогою меню та діалогових вікон.

Апаратне забезпечення 
Стосовно апаратного забезпечення, термін опція означає додатковий прилад чи компонент, що може бути поставлений окремо для розширення можливостей системи, машини, найчастіше — за окрему плату.

Програмне забезпечення
Апаратне забезпечення